Sefton bezeichnet:

 ein Metropolitan Borough im Metropolitan County Merseyside in England, Metropolitan Borough of Sefton
 ein Dorf im Metropolitan Borough Sefton, Sefton (Merseyside)
 einen Vorort von Sydney, Sefton (Australien)
 einen Berg auf Neuseeland, Sefton (Berg)
 einen Ort im Fayette County, Illinois, Vereinigte Staaten, Sefton (Illinois)
 ein Pferd, das einen Bombenanschlag in England überlebte, Sefton (Pferd)
 den Markennamen des ehemaligen britischen Automobilherstellers Liverpool & Manchester Motor Manufacturing Company
 Sefton-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Earl of Sefton, britischer Adelstitel in der Peerage of Ireland

Sefton ist der Familienname folgender Personen:

 Clyde Sefton (* 1951), australischer Radrennfahrer
 William Sefton (1915–1982), US-amerikanischer Leichtathlet
 William Sefton, Baron Sefton of Garston (1915–2001), britischer Politiker